Чалкатонго де Идалго има више значења:

 Општина Чалкатонго де Идалго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Чалкатонго де Идалго (Чалкатонго де Идалго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику